Klimeschia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hans Georg Amsel 1938. Klimeschia ingår i familjen skäckmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skäckmalar
Klimeschia